Pseudocleonus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Louis Alexandre Auguste Chevrolat 1873. Pseudocleonus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Pseudocleonus